

Cinema 
La freccia nera – film del 1948 diretto da Gordon Douglas

Fumetti 
 La freccia nera – versione a fumetti di Gianni de Luca del romanzo omonimo di Stevenson

Letteratura 
 La freccia nera – romanzo del 1883 di Robert Louis Stevenson

Televisione 
 La freccia nera – sceneggiato televisivo italiano del 1968 diretto da Anton Giulio Majano
 La freccia nera – film d'animazione del 1973 diretto da Leif Gram
 La freccia nera – miniserie TV italiana del 2006, che in qualche modo vorrebbe riferirsi allo sceneggiato del 1968